Gilm ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann von Gilm zu Rosenegg (1812–1864), österreichischer Jurist und Dichter
 Hugo von Gilm (1831–1906), Chemiker